Kassationshof, Kassationsgerichtshof oder Kassationsgericht kann bezeichnen:

 Kassationshof (Belgien)
 Kassationshof (Türkei)
 Kassationsgericht (Bulgarien)
 Kassationshof (Frankreich)
 Kassationshof (Katar)
 Kassationshof (Tunesien)
 Kassationshof (Marokko)
 Kassationsgerichtshof (Italien)
 Rheinischer Revisions- und Kassationshof (bis 1852)
 Kassationshof am Bayerischen Staatsministerium für Sonderaufgaben (1946–1951)
 die Strafrechtliche Abteilung des schweizerischen Bundesgerichts bis 2006
 die höchste Gerichtsinstanz in den schweizerischen Kantonen Zürich und St. Gallen bis Ende 2010, im Kanton Solothurn bis Mitte 2005.

Siehe auch: 
 Kassation
 Cour de cassation